Элис Джойс (; 1 октября 1890 — 9 октября 1955) — американская актриса, которая была популярна в эпоху немого кино.

Биография 
После развода родителей она с братом осталась под опекой отца, и детство провела в городке Фоллс-Чёрч в Виргинии. Повзрослев, она переехала к матери в Нью-Йорк, где стала работать в качестве фотомодели.

В 1910 году она дебютировала в кино на студии «Kalem». После того, как студия вошла в Компанию кинопатентов, в 1913 году Джойс была отправлена на западное побережье, где продолжила кинокарьеру в Голливуде. Там актриса появилась почти в сотне фильмов, среди которых «Матери в танце» (1926), «Сорел и сын» (1927), «Петля» (1928) и «Шквал» (1929). С наступлением эры звукового кино её карьера пошла на спад и в 1930 году Джойс перестала сниматься. После этого она некоторое время участвовала в водевилях.

Элис Джойс трижды выходила замуж, и все браки завершились разводом. От первых двух мужей актриса родила двух дочерей.

Последние годы жизни Джойс страдала от сердечно-сосудистых заболеваний и много времени проводила в госпиталях. Актриса скончалась в октябре 1955 года, спустя восемь дней после своего 65 дня рождения.

Примечания

Источники 
 «Alice Joyce, Star of Silent Movies, Dies.» Los Angeles Times. October 10, 1955, Page 1.
 «Alice Joyce Dies; Silent Film Star.» New York Times. October 10, 1955, Page 27.
 «Alice Joyce Estate Said to Top $175,000.» Los Angeles Times. October 19, 1955, Page 4.

Ссылки 

Артисты водевилей
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на кладбище Сан-Фернандо-Мишн